Evelin est un prénom porté par :
 Evelin Jahl, une athlète allemande, lanceuse de disque.
 Evelin Ilves, Première dame d'Estonie.

Voir aussi Evellin pour le patronyme.

hu:Evelin